Чемпіонат Північної Ірландії з футболу 2000—2001 — 100-й сезон чемпіонату Північної Ірландії з футболу. Чемпіоном вдруге поспіль став Лінфілд.

Клуби

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Гленторан взяв участь у Кубку УЄФА 2001—2002 як переможець Кубка Північної Ірландії 2000—2001.

Позначення:

Результати

Плей-оф 

|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|1/4 травня 2002

|}

Посилання 
 Чемпіонат Північної Ірландії на soccerway 
 Чемпіонат Північної Ірландії на rsssf 

2000—2001
Північна Ірландія
Північна Ірландія